В списке указаны все медалисты по стрельбе на летних Олимпийских играх 1896—2012 годов.

Состязания по стрельбе на летних Олимпийских играх были представлены в программе первых летних Олимпийских игр современности, прошедших в 1896 году в Афинах, и с тех пор включались в программу каждых последующих Олимпиад, кроме Игр 1904 и 1928 годов.

Первоначально соревнования проводились только среди мужчин, но начиная с летних Олимпийских игр 1968 года в Мехико в стрелковых дисциплинах смогли принимать участие и женщины наравне с мужчинами. На летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе часть дисциплин была разделена между мужчинами и женщинами, а полностью стрельба стала раздельным видом спорта только с летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

В ходе олимпийской истории этого вида спорта разыгрывались медали в различных дисциплинах, в том числе в стрельбе по живым голубям, но к последним Олимпиадам в стрельбе установились 15 дисциплин.

В нижеприведённом списке все медалисты летних Олимпийских игр по стрельбе разделены на две группы по половому признаку — мужчины и женщины. В каждой из групп спортсмены расположены в алфавитном порядке, указана страна или объединённая команда, за которую они выступали, а также приведены их спортивные достижения в разбивке по видам олимпийских наград (золото, серебро и бронза) и общее количество медалей.

Мужчины

Женщины

Соревнования, включённые не во все источники

См. также 
 Стрельба на Олимпийских играх
 Списки призёров Олимпийских игр по видам спорта

Примечания

Ссылки 
 
 

Стрелковый спорт на Олимпийских играх